

Майнот — місто, штат Мен
 Майнот — місто, штат Північна Дакота